Scherr kan syfta på:

 Johannes Scherr
 William Scherr

Tyska efternamn